Mormopterus planiceps is een Australische vleermuis uit het geslacht Mormopterus waarvan de identiteit vooralsnog onzeker is. Deze soort wordt traditioneel een grote verspreiding toegedicht in het midden en zuiden van Australië, maar taxonomisch onderzoek suggereert dat er binnen de oude definitie van M. planiceps minstens drie soorten zijn, die voorlopig worden aangeduid als de Western, Inland en Southern Freetail Bat. Het is onduidelijk welke soort hiervan de naam M. planiceps kan blijven dragen; de typelocatie van M. planiceps (Sydney) ligt buiten het verspreidingsgebied van elk van deze drie soorten, maar binnen het verspreidingsgebied van Mormopterus norfolkensis en de Eastern Freetail Bat.

Literatuur
Menkhorst, P. & Knight, F. 2001. A Field Guide to the Mammals of Australia. South Melbourne: Oxford University Press, x+269 pp. ISBN 0-19-550870-X
Simmons, N.B. 2005. Order Chiroptera. Pp. 312-529 in Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (eds.). Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference. 3rd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2 vols., 2142 pp. ISBN 0-8018-8221-4

Bulvleermuizen
Dier uit het Australaziatisch gebied
Endemisch dier uit Australië
IUCN-status niet bedreigd